Миха́йло Миха́йлович Калиха́лін (  — ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1993 поку в селі Веселе (Павлоградський район, Дніпропетровська область), закінчив в'язівецьку школу. Після завершення проходження строкової служби через півроку підписав контракт.

Сержант, командир бойової машини 25-ї бригади; в зоні проведення боїв з 2014 року.

19 листопада 2017 року загинув поблизу села Кам'янка (Ясинуватський район) під час пожежі у бліндажі, Михайло витягнув з вогню одного побратима і повернувся рятувати інших, але з іще двома бійцями задихнувся від чадного газу й згорів заживо. Тоді ж загинули солдат Віталій Пасічник та прапорщик Олександр Кузьменко. Офіційною версією було потрапляння бойового ворожого снаряду, від якого бліндаж загорівся. 20 листопада в штабі АТО повідомляли, що за попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням; за фактом події порушено кримінальну справу, проводилося слідство.

Після проведення експертиз та ідентифікації похований 8 грудня 2018 року з військовими почестями в закритій домовині у селі Веселе.

Без Михайла лишились мама Олена Вікторівна та двоє старших братів.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 98/2018 від 6 квітня 2018 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку» — нагороджений медаллю «За військову службу Україні»
 25 травня 2018 року у в'язівецькій школі відкрито та освячено меморіальну дошку Михайлу Калихаліну.

Примітки

Джерела 
 Калихалін Михайло Михайлович  // Книга пам'яті
 Відкриття меморіальної дошки Калихаліну Михайлу Михайловичу 
 На Донбасі внаслідок необережного поводження з пічним обладнанням загинуло троє українських військовиків, — штаб АТО 
 Боєць 25 ОПДБ Новомосковщини заживо згорів в бліндажі, рятуючи життя своєму побратимові 

Уродженці Павлоградського району
Померли в Ясинуватському районі
Поховані в Павлоградському районі